27-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 13 по 19 июня 1963 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джузеппе Феззарди.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1237 километров. Финиш четвёртого и старт пятого этапов находились на территории Италии.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1963 на FirstCycling

1963 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1963 году
Спорт в Италии в 1963 году
Июнь 1963 года